The Man Higher Up – cortometraggio del 1913 diretto da Frederick A. Thomson
The Man Higher Up – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Powers Picture Plays
The Man Higher Up – cortometraggio del 1914 prodotto dalla Pathé Frères
The Man Higher Up – film del 1928 diretto da Joseph C. Boyle
The Man Higher Up – film del 1929 diretto da William C. de Mille